Андрей Николаевич Васильев:
* Васильев, Андрей Николаевич (род. 1952) — советский и российский физик.
 Васильев, Андрей Николаевич (en; род. 1967) — советский и белорусский стрелок, чемпион мира.

См. также 
 Васильев-Яковлев, Андрей Николаевич — участник Первой мировой и Гражданской войн.